Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1990 проходили с 23 сентября по 5 октября 1990 года в городе Пекин (Китай) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 7 мужских и 6 женских команд; в каждом из турниров проводились игры в группе по круговой системе в один круг.

В мужском турнире победителем в 7-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, второе место заняла сборная Индии, бронзовые медали завоевала сборная Малайзии. Был сыгран 21 матч, забито 112 голов (5,3 за игру).

В женском турнире победителем во 2-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, второе место заняла сборная Китая, бронзовые медали завоевала сборная Японии. Было сыграно 17 матчей, забито 83 голов (4,9 за игру).

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 11th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1990
Хоккей на траве
1990 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Китае
Сентябрь 1990 года
Октябрь 1990 года
Спорт в Китае в 1990 году